Århundreder: 1. århundrede f.Kr. – 1. århundrede – 2. århundrede

 
Århundreder